Поповци — село в Болгарии
 Поповци — в Великотырновской области;
 Поповци — в Габровской области;
 Поповци — в Софийской области.